Пу́шкино — название многих населённых пунктов (название по антропониму), некоторые из которых названы в честь А. С. Пушкина или представителей рода Пушкиных:

Азербайджан 
 Пушкино — до 1991 года название города Билясувар.

Армения 
Пушкино — село в Лорийской области.

Казахстан 
 Пушкино — село в Буландынском районе Акмолинской области.
 Пушкино — село в Мугалжарском районе Актюбинской области.
 Пушкино — село в Камыстинском районе Костанайской области.
 Пушкино — прежнее название села Акбел Бухар-Жирауского района Карагандинской области.
 Пушкино — прежнее название села Алгабас Нуринского района Карагандинской области.
 Пушкино — прежнее название села Шоктас в Сауранском районе Туркестанской области.

Кыргызстан 
 Пушкино — прежнее название села Чон-Капка Манасского района Талаской области.

Молдова 
 Пушкино — в 1945—1998 гг. название села Долна в Страшенском районе.

Россия 
 Алтайский край
 Пушкино — посёлок в Рубцовском районе.
 Амурская область
 Пушкино — село в Серышевском районе.
 Астраханская область
 Пушкино — посёлок в Красноярском районе.
 Башкортостан
 Пушкино — деревня в Благовещенском районе.
 Пушкино — деревня в Нуримановском районе.
 Брянская область
 Пушкино — деревня в Клетнянском районе.
 Пушкино — село в Севском районе.
 Вологодская область
 Пушкино — деревня в Глушковском сельском поселении Белозерского района.
 Пушкино — деревня в Шольском сельском поселении Белозерского района.
 Пушкино — деревня в Череповецком районе.
 Калининградская область
 Пушкино — посёлок в Багратионовском районе.
 Пушкино — посёлок в Неманском районе.
 Пушкино — посёлок в Нестеровском районе.
 Калужская область
 Пушкино — деревня в Износковском районе.
 Пушкино — деревня в Медынском районе.
 Пушкино — деревня в Перемышльском районе.
 Пушкино — деревня в Юхновском районе.
 Кемеровская область
 Пушкино — посёлок в Новокузнецком районе.
 Пушкино — посёлок в Прокопьевском районе.
 Пушкино — деревня в Промышленновском районе.
 Кировская область
 Пушкино — деревня в Яранском районе.
 Костромская область
 Пушкино — деревня в Костромском районе.
 Красноярский край
 Пушкино — деревня в Абанском районе.

 Курганская область
 Пушкино — село в Куртамышском районе.

 Ленинградская область
 Пушкино — деревня в Лужском районе.
 Липецкая область
 Пушкино — село в Добринском районе.
 Мордовия
 Пушкино — село в Кадошкинском районе.
 Пушкино — деревня в Краснослободском районе, упразднена в 2005 г.
 Пушкино — село в Ромодановском районе.
 Пушкино — село в Рузаевском районе.
 Пушкино — посёлок в составе города Саранск.
 Москва
 Пушкино — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Московская область
 Пушкино — город, административный центр Пушкинского района.
 Пушкино — деревня в Воскресенском районе.
 Пушкино — деревня в городском округе Домодедово.
 Пушкино — деревня в Можайском городском округе.
 Пушкино — бывшее село в Пушкинском районе, с 2003 года в черте города Пушкино.
 Пушкино — деревня в Раменском районе.
 Пушкино — деревня в городском округе Электросталь.
 Пушкино — железнодорожная станция Ярославского направления Московско-Ярославского отделения Московской железной дороги.
 Нижегородская область
 Пушкино — железнодорожная платформа в городе Дзержинск на участке Владимир — Нижний Новгород.
 Пушкино — посёлок в Городском округе город Первомайск.
 Омская область
 Пушкино — деревня в Крутинском районе.
 Пушкино — село в Омском районе.
 Орловская область
 Пушкино — деревня в Краснозоренском районе.
 Приморский край
 Пушкино — село в Уссурийском городском округе.
 Рязанская область
 Пушкино — село в Ухоловском районе.
 Саратовская область
 Пушкино — посёлок городского типа в Советском районе.
 Смоленская область
 Пушкино — деревня в Вяземском районе.
 Пушкино — деревня в Сафоновском районе.
 Татарстан
 Пушкино — посёлок в Нурлатском районе.
 Тверская область
 Пушкино — село в Калининском районе.
 Пушкино — деревня в Кашинском районе.
 Тульская область
 Пушкино — село в Алексинском районе.
 Пушкино — деревня в Щёкинском районе.
 Хабаровский край
 Пушкино — село в Бикинском районе.
 Ярославская область
 Пушкино — деревня в Некоузском районе.

Украина 
 Пушкино — посёлок в Покровском районе Донецкой области
 Пушкино — село в Береговском районе Закарпатской области
 Пушкино — село в Репкинском районе Черниговской области
Крым
 Пушкино — село в городском округе Алушта/Алуштинском городском совете.
 Пушкино — село в Джанкойском районе.
 Пушкино — село в Красногвардейском районе.
 Пушкино — село в Советском районе.

Другое 
 «Пушкино» — российский банк из одноимённого города, существовавший в 1990—2013 годах.

См. также 
 Пушкин (значения)